Список консулов Римской республики
 Список консулов Римской империи